Franciaország
Nièvre (folyó), 
Nièvre (megye),